Чесноко́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Чеснокова, Александра Семёновна (1908—1988) — русская советская художница, живописец.
 Чеснокова, Валентина Фёдоровна (1934—2010) — советский и российский социолог, культуролог.
 Чеснокова, Галина Александровна (1934—2016) — советская волейболистка.
 Чеснокова, Елена Валентиновна (род. 1958) — советская волейболистка.
 Чеснокова, Елизавета Андреевна (род. 1996) — российская фристайлистка.
 Чеснокова, Ирина Игоревна (род. 1989) — участница КВН, актриса, ведущая.
 Чеснокова, Нина Павловна (1940—2019) — доктор медицинских наук, профессор.
 Чеснокова, Ольга Михайловна (1929—2009) — звеньевая колхоза имени Кирова Красноуфимского района Свердловской области, Герой Социалистического Труда.

Двойная фамилия 
 Богданова-Чеснокова, Гликерия Васильевна (1904—1983) — советская актриса театра и кино, звезда оперетты.

Топоним 
 Чеснокова — деревня, Шумихинский район, Курганская область, Россия.